Meeting de Atletismo Madrid — ежегодные соревнования по лёгкой атлетике, которые проводятся на стадионе Estadio de Vallehermoso в Мадриде, Испания. Являются одним из этапов IAAF World Challenge.

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт

IAAF World Challenge